Kenilworth puede referirse a:

 Kenilworth, Inglaterra
 Kenilworth (Illinois), Estados Unidos
 Kenilworth (Pensilvania), Estados Unidos
 Kenilworth (Nueva Jersey), Estados Unidos
 Kenilworth (Utah), Estados Unidos